Род-Айленд — топоним:

 Род-Айленд — самый маленький по площади штат США;
 Род-Айленд (остров) — остров в заливе Наррагансетт, США;
 Род-Айленд (пролив)
 Род-Айленд — английская колония в Северной Америке, существовавшая в XVII—XVIII веках.

См. также 
 Род-айланд — порода кур.